Bertoloni se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Antonio Bertoloni
 Giuseppe Bertoloni